Бахио Верде има више значења:

 Бахио Верде (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио Верде (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику